Парагва́й может означать:

 Парагвай — государство в Южной Америке.
 Парагвай — река, правый приток Параны.
 (10071) Парагвай — типичный астероид главного пояса, который был открыт 2 марта 1989 года.